Créatures du monde imaginaire de SOS Fantômes.

A

B

C

Cultiste 
Antagoniste de SOS Fantômes le Jeu Vidéo mentionné pour la première fois dans le film SOS Fantômes et playmogostbuster 
Autrefois humains, les cultistes faisaient partie des adeptes du culte d'Ivo Shandor pour le dieu Gozer. De leur vivant, les membres du culte préparèrent la venue de Gozer dans notre dimension et prirent part à de nombreux rituels visant à l'annéantissement du monde. À la mort de Shandor, le culte de Gozer comptait près d'un millier d'adeptes. Parmi ceux-ci se trouvaient également un certain nombre de personnalités influentes de la société new-yorkaise des années 1920. 

Après leur mort, les cultistes continuèrent de servir Shandor et ses sombres projets tandis qu'ils réapparaissaient dans notre monde sous la forme de revenants et de créatures de taille et de puissance différentes. Certains des cultistes devinrent des êtres relativement puissants, alors que d'autres (généralement les membres les moins importants du culte) durent puiser leur force dans le slime noir. Les revenants des membres du culte sont généralement divisés en cinq catégories :

Cultists : Ces spectres, simplement appelés "cultistes", sont les fantômes d'anciens membres importants du culte.
Cultist Summoners : Egalement d'importants membres du culte avant leur mort, les summoners sont capables d'invoquer d'autres créatures plus faibles.
Black Slime Monsters : Ressemblant vaguement aux golems, ces monstres sont les plus puissantes et les plus imposantes créatures que le slime noir peut générer.
Black Slime Ghosts : Ces spectres relativement faibles ne peuvent exister que par la présence de slime noir.
Black Slime Fiends : De petite taille et relativement faibles, ces créatures étaient autrefois les membres les moins influents du culte.

Parmi les cultistes les plus célèbres et les plus puissants, on retrouve la Sorcière araignée, Cornelius Wellesly ou encore Edmund Hoover. Chacun de ces personnages est le "boss" de l'un des niveaux du jeu.

D

E

F

Fantôme 
Les fantômes, souvent aussi appelés spectres ou revenants, sont les antagonistes de base de l'univers de SOS Fantômes. Leur apparence, leur taille, leur force et leurs pouvoirs varient fortement d'un spectre à un autre. Un système de classification a été mis en place afin de répertorier les différents types de fantômes. Sept types ont ainsi été créés :

Type I : Les fantômes de ce premier type sont généralement des formes sous-développées. Il est parfois difficile de percevoir leur présence et leurs interactions avec le monde qui les entoure sont limitées. Ils peuvent par exemple prendre la forme de vapeurs ou de lueurs spectrales, ou encore celle de sons ou de voix d'outre-tombe. Étant relativement faibles, ils peuvent être vaincus par un simple tir de pack de protons.
Type II : Contrairement aux revenants du premier type qui sont incapables d'interagir avec leur environnement, les fantômes de cette classe (et des suivantes) sont capables de manipuler des objets, ce qui leur permet également d'attaquer. Ces êtres sont toutefois incomplets et apparaissent par exemple sous la forme de membres humains flottants.
Type III : Les fantômes du Type III sont des apparitions spectrales de forme humaine dotées d'une personnalité distincte. L'identité de cette apparition n'a pas pu être établie (dans le cas contraire, le spectre doit être classé dans le Type IV). Les revenants de ce type possèdent généralement des moyens de défense assez développés.
Type IV : Les revenants de cette classe sont proches de ceux du précédent type, à ceci près que leur identité a pu être établie. On peut éventuellement communiquer avec eux et la possibilité de faire des recherches sur leur passé offre une occasion de les vaincre.
Type V : Les fantômes de ce type ont une forme définie mais qui n'a pas une apparence humaine. On pense que leur aspect difforme est dû à une charge émotionnelle intense ou aux effets d'invocations rituelles. Le célèbre fantôme Bouffe-tout est un exemple de revenant du Type V.
Type VI : La classe des revenants de formes de vie plus primitives, tel que les animaux. Des méthodes particulières sont souvent nécessaires pour se débarrasser de ces créatures.
Type VII : Les spectres de cette classe sont les plus dangereux. Malfaisants et dotés de pouvoirs importants, ils exercent souvent une forme de contrôle sur des entités plus faibles. Dans certaines cultures, ces êtres sont qualifiés de démons alors que d'autres les vénèrent comme des dieux. Il est très difficile de les vaincre et la meilleure stratégie reste encore d'empêcher ces créatures d'apparaître dans notre plan d'existence. Parmi les revenants du Type VII les plus connus, on peut citer Vinz Clortho, Zuul, Gozer ou encore Ivo Shandor.

Dans les séries animées et les comics inspirés des films, il semblerait qu'un autre système de classification soit appliqué. Cet autre système repose sur la puissance des spectres et compte au moins 13 niveaux (le fantôme le plus puissant rencontré dans ces médias appartient au Type 13, mais peut-être que l'échelle ne s'arrête pas à ce niveau). Peu d'informations restent malgré tout disponibles sur chacun des types, en particulier ceux des fantômes les plus faibles :

Type 1 : Les spectres de cette classe sont inoffensifs et ne sont pas doués d'intelligence. Une seule entité de ce type est rencontrée dans l'univers de SOS Fantômes et elle est apparue dans un comic.
Type 2 : Ce type comprend les entités très faibles.
Type 3 : Comprend lui aussi des entités relativement faibles. La différence entre cette classe et la précédente n'est jamais clairement expliquée.
Type 4 : Comprend des créatures similaires à celles du Type 5, mais sans doute plus faibles.
Type 5 : Celui du fantôme Bouffe-tout. Les spectres du Type 5 ont une apparence vaguement humaine et produisent beaucoup de slime.
Type 6 : Une classe de fantômes relativement forts. Certains d'entre eux peuvent avoir une apparence animale.
Type 7 : Les revenants de ce type sont très puissants et possèdent des pouvoirs presque divins. Les fantômes de cette classe peuvent être capturés, contrairement aux entités du Type VII rencontrées dans les films.
Type 8 : Les entités de cette classe, souvent des démons, se sentent supérieur aux autres fantômes. Ils peuvent eux aussi être capturés.
Type 9 : Un type de fantômes encore plus puissants. Il est difficile, voire impossible, de les capturer.
Type 10 : Les entités de cette classe sont très puissants. Plusieurs cas ont été rencontrés dans les séries animées. Le premier, appelé Toy Ghost, n'a pu être vaincu qu'en sacrifiant l'hélicoptère Ecto-2. Le second, S.I.D.N.E.E. (une entité responsable des disparitions dans le Triangle des Bermudes), sera capturé grâce aux efforts combinés des chasseurs de fantômes
Type 11 : Un type de spectres extrêmement puissants capables de mener une petite armée de fantômes plus faibles. Les ghostbusters ne rencontrèrent pas beaucoup de cette classe : Le Ghostmaster (parfois appelé Ghostmaster General),tyrannos et gigantor 
Type 12 : Les fantômes de ce type seraient encore plus puissants que ceux de la classe précédente, mais aucun d'eux n'a jamais été montré dans les séries animées. Toutefois, certains fans pensent que The Player, un spectre obsédé par les jeux, pourrait faire partie de ce type.
Type 13 : La plus haute classe rencontrée dans l'univers de SOS Fantômes. La seule entité de ce type apparaît dans la série télévisée Extrême Ghostbusters sous la forme d'un démon volant les yeux de ses victimes et appelé

G

Golem 
Créature du dessin animé Extrême Ghostbusters et de SOS Fantômes le Jeu Vidéo et playmogosbuster 
Créature appartenant à la mythologie juive, le golem est au centre de "Le robot de glaise", le troisième épisode de la série animée Extrême Ghostbusters. Dans cet épisode, le golem a été créé par l'assistant d'un rabbin afin de protéger une synagogue de Brooklyn du vandalisme. La créature, essentiellement composée d'argile, est capable de changer de forme et de se régénérer. Le golem est aussi doté d'une très grande force et est capable de générer une sorte d'enveloppe d'argile autour de ses victimes. Activé par un parchemin déposé dans sa bouche (et uniquement désactivé lorsque celui-ci en est retiré), le golem n'obéit qu'aux ordres de son créateur. Toutefois, il devient vite impossible à contrôler au fur et à mesure que sa puissance augmente. 

Dans SOS Fantômes le Jeu Vidéo, les golems sont des ennemis que le joueur rencontre de façon récurrente dans plusieurs niveaux. Manipulés par des forces ectoplasmiques, les golems présents dans le jeu n'ont plus grand-chose en commun avec ceux des mythes juifs, en dehors du fait qu'ils sont généralement constitués de matières inertes. Ainsi, ces golems peuvent être composés d'un agglutinement d'objets (comme des livres, des débris ou des ustensiles de cuisine) et/ou de matières diverses (comme le charbon ou le slime noir). Dans les versions réalistes du jeu, Azetlor, le boss final du troisième niveau, prend également la forme d'un gigantesque golem constitué de débris et de slime noir.

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Shub 
Peuple mentionné dans le film sos fantôme

Les Shubs sont pour la première fois mentionnés par Vinz Clortho, le serviteur de Gozer, alors en possession du corps de Louis Tully. On ne sait pas grand-chose les concernant, si ce n'est qu'ils appartiennent à une autre dimension et que beaucoup d'entre eux furent les victimes de la "Troisième réconciliation des fervents du Meketrex" lorsque Gozer prit la forme d'un sloar géant.

Leur nom a peut-être été inspiré par le Shub-Niggurath, une créature fantastique créée par l'écrivain H. P. Lovecraft.

Sloar 
Créature de SOS Fantômes le Jeu Vidéo mentionnée pour la première fois dans le film SOS Fantômes

Le sloar (parfois orthographié "slor") est pour la première fois mentionné par Vinz Clortho, le serviteur de Gozer, alors en possession du corps de Louis Tully. Les sloars sont des créatures appartenant à une autre dimension. De très grande taille, ils ont un aspect vaguement reptilien et sont dotés de bras puissants. Lors d'un événement appelé la "Troisième réconciliation des fervents du Meketrex", la forme d'un sloar géant a été choisie pour le dieu Gozer. Ce dernier aurait à cette époque avalé de nombreux Shubs et Zuuls qui furent calcinés dans son ventre.

Dans les années 1920, l'architecte Ivo Shandor et les adeptes du culte de Gozer parvinrent à capturer un jeune sloar, bien que l'on ignore encore comment ils ont procédé. Désormais prisonnier de l'île secrète de Shandor, le jeune sloar devint le gardien d'un appareil destiné à aligner les dimensions. La frustration causée par sa captivité lui fera aussi produire une très grande quantité de slime noir. Celui-ci sera plus tard raffiné par les machines de Shandor et décliné sous d'autres formes. Ainsi, on apprend que la rivière de slime mise à jour par les chasseurs de fantômes en 1989 provient de la raffinerie de Shandor. En 1991, les ghostbusters enquêtèrent sur l'île secrète de l'architecte et explorèrent son château. Après avoir détruit l'appareil de Shandor, situé dans une vaste pièce au cœur de l'île, les chasseurs de fantômes durent affronter son gardien. Après un combat difficile, le jeune sloar sera finalement vaincu.

Le sloar est le "boss" du sixième niveau du jeu vidéo et est considéré comme une créature du type 7. Il n'apparaît toutefois pas dans les versions stylisées du jeu. Dans ces versions, il est remplacé par une créature dotée de tentacules et constituée de slime noir appelée le Black Slime Behemoth.

Slime Vert 
 
Sorte de slime qui est utilisé par les ghostbusters pour vaincre certains fantômes. Il est aussi utilisé par certains fantômes de type assez bas comme bouffe-tout.

T

Torb 
Créature mentionnée dans le film SOS Fantômes
Le torb est pour la première fois mentionné par Vinz Clortho, le serviteur de Gozer, alors en possession du corps de Louis Tully. On ne sait pas grand-chose sur les torbs, si ce n'est qu'ils appartiennent à une autre dimension et que Gozer a pris la forme de l'un d'entre eux pour anéantir le peuple des Vuldronaï.

Dans la version originale du film, Vinz Clortho parle d'un torb mouvant (« moving torb » en anglais), indiquant donc que le torb traditionnel est immobile ou qu'il existe plusieurs variétés de torbs. Il s'agit peut-être aussi d'un objet inconnu dans notre dimension.

Autre possibilité : Un "Torb" en catalan (Espagne) sert à désigner une tempête de neige ou de glace ("Viento blanco" ou "Nevasca" en espagnol). On peut donc imaginer que Gozer n'a pas pris la forme d'un être vivant, mais plutôt celle d'une catastrophe naturelle, et aurait ainsi fait mourir de froid les Vuldronaï. On noterait alors l'opposition avec la description du sloar géant qui fait référence non pas à la glace mais au feu ("Bien des Shubs et des Zuuls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme bête).

Tyrannos 

Dans SOS Fantômes 2, Tyrannos est évoqué au téléphone par une seule phrase, « c'est un gros dinosaure ou un petit dinosaure ? Ah, juste le squelette ! »

V

Vuldronaï 
Peuple mentionné dans le film SOS Fantômes
Les Vuldronaï (ou Vuldronaii) sont pour la première fois mentionnés par Vinz Clortho, le serviteur de Gozer, alors en possession du corps de Louis Tully. On ne sait pas grand-chose les concernant, si ce n'est qu'ils appartiennent à une autre dimension et qu'ils furent vraisemblablement les victimes de la "Rectification du Vuldronaï" lorsque Gozer prit la forme d'un torb géant.

W

X

Y

Z

Zuul 
Peuple mentionné dans le film SOS Fantômes

Les Zuuls sont pour la première fois mentionnés par Vinz Clortho, le serviteur de Gozer, alors en possession du corps de Louis Tully. On ne sait pas grand-chose les concernant, si ce n'est qu'ils appartiennent à une autre dimension et que beaucoup d'entre eux furent les victimes de la "Troisième réconciliation des fervents du Meketrex" lorsque Gozer prit la forme d'un sloar géant.

Zuul est également le nom de l'un des deux minions du dieu Gozer.  Les zuuls descendraient tous du spectre d'un chien qui a appartenu à Gozer.

SOS Fantômes